

Presentación previa 
La pareja croata formada por Marin Draganja y Lovro Zovko son los campeones defensores.

Draganja participó en esta edición junto a su compatriota Nikola Mektić y defendió exitosamente su título obtenido la pasada temporada. 
Zovko decidió no participar en esta edición.

Cabeza de serie 

  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (Primera ronda)
  Dominik Meffert /  Oleksandr Nedovyesov (Final)

<li> Nikola Ćirić /  Goran Tošić ''(Semifinales)
<li>  Marin Draganja /  Nikola Mektić (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en Tierra batida
Challenger de Banja Luka 2013